Daniel Sutermeister ist der Name folgender Personen:

* Daniel Sutermeister (Glockengiesser) (1688–1757), Schweizer Glockengiesser
 Daniel Sutermeister (Lehrer) (1768–1829),  Schweizer Lehrer, Drucker und Verleger